Форд Стерлинг (), настоящее имя — Джордж Франклин Стич (; 3 ноября 1882 — 13 октября 1939) — американский комик и актёр, известный по своей работе в кинокомпании «Keystone Studios». Один из четырёх её руководителей.

Биография 
Джордж Франклин Стич родился в Ла-Кросс, штат Висконсин, начал свою карьеру в немых фильмах в 1911 году в кинокомпании Biograph Studios. Когда режиссёр Мак Сеннетт покинул студию чтобы создать Keystone Studios, Стерлинг последовал за ним. Там он на протяжении двадцати пяти лет с успехом снимался в комедийных фильмах.

Жорж Садуль, в своей книге «Жизнь Чарли» вспоминает, как Мак Сеннет рассказывал в Каннах во время фестиваля 1952 года о конфликте, который произошел у него со Стерлингом:

— «С тех пор как он начал пользоваться успехом, он возомнил себя незаменимым. Однажды он явился ко мне в контору и предъявил новые требования. Мы им дорожили, дела шли хорошо… в конце концов я предложил ему баснословную сумму — 500 долларов в неделю.

Форд Стерлинг изменился в лице, когда я назвал цифру. Я решил, что он согласится. Но после минутного молчания он пересилил искушение и ушел из конторы: ему нужно было подумать. Через три дня он отказался. Таким образом я присутствовал при рождении фантастической карьеры. Сорвись с губ Форда Стерлинга ожидаемое мною „да“, и Чаплин, несомненно, стал бы величайшей звездой мюзик-холла, но никогда не появился бы в кино…».

После появления звукового кино, продолжал сниматься, последний раз появился на экране в 1936 году, снявшись в общей сложности в 270 фильмах.

Умер в 1939 году от сердечного приступа (на фоне застарелого диабета) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и похоронен в Голливуде на кладбище «Hollywood Forever».

За большой вклад в киноиндустрию, Форд Стерлинг имеет звезду на Аллее славы в Голливуде (6612 Голливудском бульваре).

Избранная фильмография

Примечания

Литература 
 Жорж Садуль. Жизнь Чарли. — второе, дополненое. — Москва: Прогресс, 1965.

Ссылки 

Голливудская «Аллея славы»